Les élections municipales québécoises de 2017 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Nord-du-Québec

Chapais

Chibougamau

Démission de Lorry Bergergon (conseillère #5) le .

Lebel-sur-Quévillon

Élection partielle aux postes de conseillers #3, #5 et #6 en .

Matagami

Radisson

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Nord-du-Québec
Histoire du Nord-du-Québec
 Résultat